Osoby o tym nazwisku:
 Charles Perrault – francuski baśniopisarz
 Claude Perrault – francuski lekarz i architekt barokowy
 Dominique Perrault – francuski architekt
 Léon Bazile Perrault – francuski malarz